|}

Die Linha Tronco der brasilianischen Bahngesellschaft RMV wurde 1888 mit Spurbreite 0,76 m ab Ribeirão Vermelho noch unter der Bahngesellschaft E.F. Oeste de Minas (EFOM) in Betrieb genommen.

Ziel war es den Süden des Bundesstaates Goiás via Barra Mansa mit der Hafenstadt Angra dos Reis im Bundesstaat Rio de Janeiro zu verbinden. Erst 1928 wurde die Linie bis nach Angra dos Reis, dem Endpunkt fertiggestellt. Außerdem wurde lediglich das Teilstück zwischen Barra Mansa und Ribeirão Vermelho elektrifiziert. Passagiere wurden auf dieser Strecke bis zum Beginn der 1980er Jahre transportiert. Heute wird diese Strecke durch die Bahngesellschaft FCA im reinen Güterverkehr und ohne Personenbeförderung betrieben.

Weblinks 
 Beschreibung der Linha Tronco mit Bildern (portugiesisch)

Bahnstrecke in Brasilien
Verkehr (Bundesstaat Rio de Janeiro)
Verkehr (Minas Gerais)
Verkehr (Goiás)